Munilla puede hacer referencia a:
 Munilla (Valle de Valdebezana), localidad del municipio de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos.
 Munilla, municipio de La Rioja.